Baysse est un nom de famille peu courant provenant d'Occitanie

Étymologie 
Baysse vient de l'occitan vaissa qui signifie noisetier, lui-même probablement issu du latin betulaceae.

Patronyme
Le nom de Baysse est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Christian Baysse, plus connu sous le pseudonyme Christian Dauriac, un journaliste français.
Jean Valmy-Baysse, historien de la Comédie-Française.
Paul Baysse, footballeur.

On peut supposer une relation avec le nom de famille Baysselance, dont le plus connu représentant est Adrien Baysselance, maire de Bordeaux à la fin du  et alpiniste.

Répartition géographique
On observe un maximum de naissances de Baysse en Gironde, le reste se répartissant entre le Sud-ouest/Auvergne et la région parisienne.

Baysse